«Бурый медведь» — ряд памятных монет Банка России из серии «Сохраним наш мир», состоящая из 7 монет из драгоценных металлов, посвящена бурому медведю. Пять монет были выпущены в 1993 году, одна в 1995 году и одна в 1997 году.

Место обитания бурого медведя — Кавказ, Камчатка, Сибирь и Приморский край на Дальнем Востоке. Длина тела достигает 2,5 метров, вес — свыше 300 кг, всеядное животное, численность которого сокращается.

О монетах

Серебро

3 рубля

25 рублей

100 рублей

Золото

25 рублей

50 рублей

100 рублей

200 рублей

Литература

Ссылки 
 База данных по памятным и инвестиционным монетам на сайте Банка России

Памятные монеты России